Moški svetovni rekord v skoku v višino. Prvi uradno veljavni rekord je leta 1912 postavil George Horine z 2,00 m, aktualni rekord pa Javier Sotomayor 27. julija 1993 s 2,45 m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava skupno 40 svetovnih rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Skok v višino
Skok v višino